Mike Morin peut désigner :
 Mike Morin (1991-), joueur de baseball américain ;
  (1971-), joueur de hockey canadien.